Karsten Solheim (golfer), Noors-Amerikaans golfer
Karsten Solheim (musicus), Noors componist, organist